Kalotermitidae är en familj av termiter. Kalotermitidae ingår i ordningen Isoptera, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Kalotermitidae 37 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Termiter
Kalotermitidae